Радостное () — село,
Плодородненский сельский совет,
Михайловский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2323385505. Население по переписи 2001 года составляло 219 человек.

Географическое положение 
Село Радостное находится на расстоянии в 2 км от села Водное и в 4-х км от села Зразковое.
Рядом проходит автомобильная дорога  ().

История 
Село образовано в 1949 году в результате объединения хуторов Радостный и Раздольный.

Примечания